Jeunesse Sportive Baco é um clube de futebol de Koné, Nova Caledónia.

Títulos
Campeonato Neocaledônio de Futebol: 6 (1994, 1995, 1997, 2000, 2001, 2006-07)
Copa da Nova Caledónia: 5 (1980, 1984, 1987, 1991, 1995)

Performance nas competições da OFC
 Liga dos Campeões da OFC: 2007-08: 2° no torneio preliminar

Ligações externas
 Página da equipe no site ogol.com.br

Clubes de futebol da Nova Caledónia